De Middenstand (1909), een tijdschrift uitgegeven door de Landsbond van de Kleine Burgerij.
 De Middenstand (1919), een tijdschrift uitgegeven door de Christelijke Landsbond van de Belgische Middenstand.
 De Middenstand (1944), een tijdschrift uitgegeven door het Nationaal Christelijk Middenstandsverbond.